Okręty US Navy o nazwie USS „Marmora”
 Pierwszy USS „Marmora” (1862) był parowcem zakupionym przez US Navy w 1862 roku. Wycofany ze służby w roku 1865.
 Drugi USS „Marmora” (IX-189) był tankowcem, który został nabyty przez US Navy w 1944 roku i sprzedany na złom w roku 1947.

Marmora